Сигелар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сигелар, Оливир (род. 1986) — голландский спортсмен, гребец, призёр чемпионата мира и кубка мира по академической гребле.
 Сигелар, Сара (род. 1981) — голландская спортсменка, гребчиха, призёр кубка мира по академической гребле.